

Patronyme 

 Eva Marie Veigel (1724-1822) danseuse autrichienne
 Walter Veigel (1908-1986) haut fonctionnaire est-allemand
 Werner Veigel (1928-1995) présentateur et animateur radio allemand